Південнобалтійське поозер'я (, ) – поозер'я в північній Польщі та Німеччині, протягується по Південнобалтійському Узбережжю на півночі та по Середньопольській Низовині на півдні, від Ельби на заході до Пасленки на сході. Знаходиться у Німеччині в Мекленбург-Передній Померанії та Бранденбурзі, та у Польщі в Західнопоморському, Поморському, Любуському, Великопольському, Куявсько-Поморському, Вармінсько-Мазурському воєводствах.

Поозер'я Польщі
Поозер'я Німеччини